New Boston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Boston (Illinois)
 New Boston (Indiana)
 New Boston (Iowa)
 New Boston (Maine)
 New Boston (Massachusetts)
 New Boston (Michigan)
 New Boston (Missouri)
 New Boston (New Hampshire)
 New Boston (New York)
 New Boston (Ohio)
 New Boston (Pennsylvania)
 New Boston (Tennessee)
 New Boston (Texas)
 New Boston (Vermont)